Эральд Дервиши (; 10 ноября 1979, Дуррес) — албанский шахматист, гроссмейстер (1998).

Двукратный чемпион Албании (1996 и 1997 гг.).

В составе национальной сборной Албании участник десяти шахматных олимпиад (1994, 1998—2006, 2012—2018 гг.) и командного первенства Европы 2001 г.

Победитель международных турниров в Дурресе (2001 г.) и Братто (2006 и 2009 гг.).

В 2001 и 2003 гг. представлял Албанию на чемпионатах Европы. В 2017 г. участвовал в чемпионатах мира по блицу и рапиду.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Эральда Дервиши на шахматных олимпиадах
 Выступления Эральда Дервиши в командных чемпионатах Европы
 Выступления Эральда Дервиши в кубках европейских клубов
 Выступления Эральда Дервиши в Балканиадах среди юниоров
 Выступления Эральда Дервиши в чемпионатах мира среди юниоров

Шахматисты Албании
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам